Guèye oder Gueye ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Gueye (* 1951), senegalesischer Fußballspieler
 Abdoulaye Gueye (Fußballspieler, 1991), mauretanischer Fußballspieler
 Ahmet Guèye (* 1982), senegalesischer Basketballspieler
 Alioune Guèye (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 André Guèye (* 1967), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Thiès

 Cheikh Guèye (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Dame Guèye (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Daouda Guèye (* 1983), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Ibrahima Guèye (* 1978), senegalesischer Fußballspieler
 Idrissa Gueye (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Guèye (Politiker) (1891–1968), senegalesischer Politiker
 Lamine Guèye (* 1960), senegalesischer Skisportler und -funktionär
 Magaye Gueye (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Mansour Guèye (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Moussa Guèye (1985) (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Moussa Guèye (1989) (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Papa Gueye (* 1984), senegalesischer Fußballspieler
 Pape Gueye (* 1999), französischer Fußballspieler
 Saliou Gueye (* 1968), deutscher Migrations- und Entwicklungspolitiker